Александра Ананьева:
 Ананьева, Александра Михайловна (1909—1992) — доярка колхоза имени Тельмана, Герой Социалистического Труда.
 Ананьева, Александра Петровна (1931—?) — доярка колхоза имени Тельмана, Герой Социалистического Труда.